Пе́рец () — род растений семейства . Включает около полутора тысяч видов трав и лазящих кустарников (лиан), многие из которых являются обычными для своей родной среды обитания. Больше всего видов перца произрастают в тропиках обоих полушарий, но больше в тропической Америке и в муссонных областях Восточной Азии. Данный род имеет также важное экономическое и экологическое значение. Диверсификация этого таксона представляет интерес для понимания эволюции растений.

К роду Piper близок род .

Название 
Научное название перца () и общее название «перец» происходят от санскритского слова pippali, обозначающего .

Не следует путать род растений «перец» с перцем овощным и другими растениями, используемыми в качестве пряностей в кулинарии и не имеющими отношения к данному роду. Несмотря на то, что в обоих родах присутствуют виды с острым вкусом, природа их остроты разная. Жгучесть перцу рода Piper придаёт алкалоид пиперин, в отличие от стручкового перца рода Cāpsicum, которому жгучесть придаёт капсаицин.

Распространение и экология 
Виды перца распространены в тропиках и наиболее часто встречаются в подлесках низменных влажных тропических лесов, но могут обитать и на вырубках, и в жизненных зонах высоких склонов, таких как туманные леса; один вид (перец японский, Piper kadsura, из южной Японии и из крайне южной Кореи) является субтропическим и может переносить зимний иней. Там, где их находят, перцы часто доминируют над растительностью.

Большинство видов перца — травянистые либо лианообразные; некоторые растут как кустарники или как небольшие деревья. Несколько видов, совместно называемых «перцем муравьиным», (например, Piper cenocladum) живут в симбиозе с муравьями. Плоды растений перца, называемые перечными зёрнышками, обычно имеют круглую и похожую на горошину форму и разносятся преимущественно птицами, а также, что немаловажно, мелкими млекопитающими, питающимися зёрнами, например, летучими мышами рода .

Опыляются пчелами, такими как Trigona и Lasioglossum .

Несмотря на высокое содержание раздражающих веществ в плодах, что вредно для травоядных животных, некоторые из насекомых в ходе эволюции выработали способность выносить своеобразную химическую защиту растений перца, например, вид моли  или некоторые земляные блошки из рода Lanka. Последняя может быть значительной угрозой для выращивающих перец.

Некоторые виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 1457 видов. Некоторые из них:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статус вида  на сайте The Plant List не определён.

Вид  признан синонимом вида 
 
Информация о виде  на сайте The Plant List отсутствует.

Примечания

Литература 
 

 
 
Флора Азии
Флора Африки